Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3 je základní škola nacházející se na ulici Antonínská 550/3 v Brně. V současnosti školu vede ředitel Libor Tománek a jeho zástupci Marek Houzar a Yvona Kořístková.
Součástí školy je i škola mateřská - MŠ Bayerova 5.

Ve škole aktuálně studuje přibližně 500 žáků v 22 třídách a škola zaměstnává přibližně 35 pedagogů.
Škole byla roku 2020 poskytnuta dotace ve výši 25 milionů korun na přístavbu školy. 

Roku 2021 se na této škole také ve spolupráci s Českou federací piškvorek a renju konal mezinárodní turnaj Mistrovství světa juniorů v piškvorkách

Škola je jednou z pěti základních škol v České Republice a jedinou základní školou na Moravě která má právo DSD zkoušky.

Výuka 
Školní vzdělávací program

Škola vyučuje na základě vzdělávacího programu VÝHRA PRO NAŠE DĚTI. Tato písmena zastupují začáteční hlásky hlavních cílů vzdělávacího programu:

 VÝ – výběr, výkonnost, výtvarná výchova
 H – hra, hravost, humánnost
 R - rozum, radost, realita
 A – aktivita, akce, adaptace
 PRO – prosperita, prospěch, prosociálnost
 N – němčina, názor, novinky, nároky
 A – angličtina, adresnost, adrenalin
 Š – šikovnost, štěstí, šajn
 E - emoce, empatie, entuziasmus
 DĚ - dětství, dělání, dějiny
 T - tvořivost, tolerance, takt
 I - inteligence, informovanost, informační technologie

ŠVP vychází z podmínek školy, z jejich tradic, je směřován k vytváření klíčových dovedností a naplňování cílů základního vzdělávání. Profilací školy je především rozšířená výuka cizích jazyků. Škola se zaměřuje na německý a anglický jazyk. Hlavní snahou školy ve výuce cizích jazyků je hledání způsobů jak žákům umožnit ověřit jejich vědomosti a dovednosti, tohoto se snaží docílit výjezdy do zahraničí, účasti v mezinárodních projektech, možnostmi složit jazykové zkoušky a možností se zapojit do jazykových soutěží.

Škola záky vyučuje první cizí jazyk již od prvního ročníku, druhý začleňuje do výuky v ročníku pátém.

Reference 

Základní školy v Brně
Kulturní památky v Brně
Veveří